Headstones – drugi album studyjny grupy muzycznej Lake of Tears wydany w 1995 roku przez Black Mark Production.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy Lake of Tears
Albumy Black Mark Production